Санана, также Сулабеси (; Сула-Санана; ранее — Ксулла-Бесей, Ксулла-Бесси) — остров в составе островов Сула, который является частью Молуккских островах в Индонезии. Это также название крупнейшего населенного пункта на острове.

Санана находится к югу от острова Манголе. Площадь острова составляет 558 км².

Аэропорт Санана  осуществляет сообщение с городами Амбон и Тернате авиакомпанией Trigana Air Service.

В 1999 году, как было распространено на всей территории Малуку в то время, на Санана происходили серьезные религиозно-этнические трения между мусульманами и христианами.

Галерея

Примечания 

Острова Индонезии
Малуку